Indonesië
 Paga (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sikka in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Paga (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sikka in de provincie Oost-Nusa Tenggara
Ghana
 Paga (Ghana), een plaats in de regio Upper East